Victoria (din limba latină, victoria), prenume feminin cu onomastica la 12 martie, se poate referi la:

Mitologie 
 , zeița victoriei în mitologia romană (corespunzând zeiței Nike din mitologia greacă)

Nume de persoane
 Prințesa Victoire a Franței (1733-1799), al șaptelea copil al regelui Ludovic al XV-lea al Franței și a Mariei Leszczyńska  
 Prințesa Victoria de Saxa-Coburg-Saalfeld (1786-1861), mama reginei Victoria
 Victoria a Regatului Unit (1819-1901), regină a Regatului Unit al Marii Britanii
 Prințesa Victoria de Saxa-Coburg și Gotha (1822-1857), verișoară primară e reginei Victoria
 Prințesa Victoria a Regatului Unit (1840-1901), fiica reginei Victoria
 Victoria de Baden (1862-1930), soția regelui Gustaf al V-lea al Suediei
 Prințesa Victoria de Hesse (1863-1950), soția Prințului Louis de Battenberg 
 Prințesa Victoria a Prusiei (1866-1929), al cincilea copil al împăratului Frederic al III-lea al Germaniei
 Prințesa Victoria Alexandra a Regatului Unit (1868-1935), fiica regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit
 Prințesa Helena Victoria de Schleswig-Holstein (1870–1948), fiica Prințesei Elena a Regatului Unit
 Prințesa Victoria Melita de Saxa-Coburg și Gotha (1876-1936), fiica Prințului Alfred, Duce de Edinburgh și a Marii Ducese Maria Alexandrovna a Rusiei 
 Victoria Eugenie de Battenberg (1887-1969), soția regelui Alfonso al XIII-lea al Spaniei
 Prințesa Victoria Margaret a Prusiei (1890–1923), fiica lui Frederick Leopold al Prusiei
 Prințesa Victoria Louise a Prusiei (1892-1980), fiica regelui Wilhelm al II-lea al Germaniei
 Victoria a Suediei (n. 1977), fiica regelui Carl XVI Gustaf al Suediei

Diviziuni administrativ-teritoriale
 Victoria, stat în Australia
 Victoria, comună în județul Brăila

Nume de localități
 Victoria, capitala Republicii Seychelles
 Victoria, capitala provinciei Columbia Britanică din Canada
 Victoria, oraș în județul Brașov, România
 Victoria, sat în județul Brăila, România, reședința comunei cu același nume
 Victoria, sat în cadrul comunei Sărăteni din raionul Leova, Republica Moldova
 Victoria oraș în Hong Kong
 Victoria oraș nord american în statul Alabama

Hidronime 
 Cascada Victoria din Africa
 Râul Victoria din Australia
 Lacul Victoria din Africa

Alte denumiri geografice 
 Victoria, a treia insulă ca mărime din Canada
 Victoria, deșert în Australia

Diverse 
 Palatul Victoria din București, actualul sediu al Guvernului României
 Hotel Victoria, hotel din Cluj-Napoca
 Calea Victoriei, una dintre străzile renumite ale Bucureștiului
 Victoria Florești, fabricant de anvelope din România
 Victoria, gen de plante din familia Nymphaeaceae
 Victoria Embankment, Gara Victoria și linia de metrou cu același nume din Londra, numite după regina Victoria
 Victoria, soi de struguri de masă.
 Victoria, melodie a formației Timpuri Noi

Variante 
 Masculine - Victor, Viktor, Vittorio, Vito, Wiktor, Vitja, Vitök
 Feminine - Viktoria, Victoria, Vicky, Vittoria, Wiktoria, Vika

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume feminine